Немецкие подводные лодки
U-141 (1918)

U-141 (1940)